Als Weltmeisterschaft 1998 oder WM 1998 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1998 stattgefunden haben:

 Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaft 1998
 Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 1998
 Basketball-Weltmeisterschaften
 Basketball-Weltmeisterschaft 1998
 Basketball-Weltmeisterschaft der Damen 1998
 Beachsoccer-Weltmeisterschaft 1998
 Biathlon-Weltmeisterschaften 1998
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 1998
 Curling-Weltmeisterschaften
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 1998
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1998
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 1998
 Dreiband-Weltmeisterschaften
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1998
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 1998
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1998
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 1998
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1997/98
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 1998/99
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1998
 Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften
 Eisschnelllauf-Einzelstreckenweltmeisterschaften 1998
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1998
 Faustball-Weltmeisterschaft der Frauen 1998
 Fechtweltmeisterschaften 1998
 Feldhockey-Weltmeisterschaften
 Feldhockey-Weltmeisterschaft der Herren 1998
 Feldhockey-Weltmeisterschaft der Damen 1998
 Formel-1-Weltmeisterschaft 1998
 Fußball-Weltmeisterschaft 1998
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1998
 Halbmarathon-Weltmeisterschaften 1998
 Inlinehockey-Weltmeisterschaften
 FIRS Inlinehockey-Weltmeisterschaft 1998
 IIHF Inlinehockey-Weltmeisterschaft 1998
 Inline-Speedskating-Weltmeisterschaften 1998
 Kanupolo-Weltmeisterschaft 1998
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 1998
 Leichtathletik-Juniorenweltmeisterschaften 1998
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1998
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1998
 Mountainbike-Weltmeisterschaften 1998
 Naturbahnrodel-Weltmeisterschaft 1998
 Nordische Junioren-Skiweltmeisterschaften 1998
 Poloweltmeisterschaft 1998
 Rallye-Weltmeisterschaft 1998
 Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1998
 Ringer-Weltmeisterschaften 1998
 Ruder-Weltmeisterschaften 1998
 Rugby-Union-Weltmeisterschaft der Frauen 1998
 Schachweltmeisterschaften
 FIDE-Schachweltmeisterschaften 1993–2005#FIDE-Weltmeisterschaft 1997/1998
 Schachweltmeisterschaft der Senioren 1998
 Schwimmweltmeisterschaften 1998
 Skeleton-Weltmeisterschaft 1998
 Skiflug-Weltmeisterschaft 1998
 Ski-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1998
 Snookerweltmeisterschaft 1998
 Snowboard-Juniorenweltmeisterschaften 1998
 Squash-Weltmeisterschaften
 Squash-Weltmeisterschaft 1998
 Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 1998
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft der Frauen 1998
 Streethockey-Weltmeisterschaft 1998
 Superbike-Weltmeisterschaft 1998
 Supersport-Weltserie 1998
 Weltmeisterschaften im Trampolinturnen 1998
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1998
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1998
 Unihockey-Weltmeisterschaft 1998
 Volleyball-Weltmeisterschaften
 Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen 1998
 Volleyball-Weltmeisterschaft der Männer 1998
 Wasserball-Weltmeisterschaften 1998
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 1998

!
Weltmeisterschaften nach Jahr